Павел Семёнович Свечников (1926—1944) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Павел Свечников родился 9 января 1926 года в селе Коноваловское Петропавловского уездаАкмолинской губернии (ныне село Коноваловка ). В 1932 году семья переехала в село Кызыл-Туу (ныне — Сокулукский район Чуйской области Киргизии). Окончил семь классов школы.

В 1943 году Свечников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны, воевал наводчиком, позже командиром орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 47-й армии Воронежского (с октября 1943 — 1-го Украинского) фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В конце 1943 года расчёт Свечникова переправился через Днепр в районе села Студенец Каневского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за удержание и расширение плацдарма на его западном берегу. В тех боях Свечников лично подбил 4 танка, 3 самоходные артиллерийские установки и уничтожил несколько вражеских огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержант Павел Свечников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 16 января 1944 года умер от полученных в боях ранений в полевом подвижном госпитале № 638. Похоронен в посёлке Ставище Киевской области.

Был также награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени.

Примечания

Литература 
 

Участники битвы за Днепр
Умершие от ран
Артиллеристы Великой Отечественной войны